Jan Beuving (1855-1925), een gewezen Nederlands burgemeester van Borger
Jan Beuving (tekstschrijver), een Nederlandse tekstschrijver, sportcolumnist en cabaretier